w psychologii – ekspresja emocji, ekspresja mimiczna
w genetyce – ekspresja genu
w sztuce – ekspresjonizm